Hamburgo (span., port. f. ‚Hamburg‘) ist der Name folgender geographischer Orte:

 Hamburgo (Bolivien), eine Stadt in Bolivien
 Finca Hamburgo, Guatemala
 Novo Hamburgo, eine Stadt im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien

Siehe auch:
 Hamburg (Begriffsklärung)
 Hamburger (Begriffsklärung)